Trompetillas, puede referirse a:
 El nombre común de la planta Fedia cornucopiae.
 El nombre común de la planta Narcissus bulbocodium.